Krestovaja (Jakoetië) - gehucht in de republiek Jakoetië, Rusland
 Krestovaja (Oblast Novgorod) - plaats in de Oblast Novgorod, Rusland
 Krestovaja (Oblast Vologda) - plaats in de Oblast Vologda, Rusland